

Personnalités 

 Amédée Bouyssonie (1867-1958), prêtre, philosophe et préhistorien français ;
 Jean Bouyssonie (1877-1965), prêtre, chanoine et préhistorien français ; 
 Jean-Pierre Bouyssonnie (né en 1920), industriel français.